Дом Гатине-Анжу () или Дом де Шато-Ландон () — французский знатный род, представители которого были графами Анжу, Мэна, Тура, а также герцогами Нормандии и Бретани. Вместе с домом Ингельгерингов дом Гатине-Анжу часто объединяют в Первый Анжуйский дом (). В XII веке дом разделился на две ветви — старшую, больше известную как династия Плантагенетов, представители которой были королями в Англии, и младшую, представители которой правили в Иерусалимском королевстве.

Происхождение

Ранние графы Гатине 
Достаточно достоверно установлена генеалогия графов Гатине начиная с графа Жоффруа I:

Однако происхождение ранних графов Гатине, а также связь их с виконтами Орлеана точно не установлены. Историки не раз предпринимали попытки восстановить генеалогию рода, однако большинство из них в настоящее время отвергнуто, поскольку они опирались на акты, которые были неправильно датированы. В настоящее время существует 2 теории происхождения рода.

Первую теорию выдвинул историк Эдуард де Сен-Фаль. Основой его теории послужил факт, по которому дети Беатрис де Макон от разных браков наследовали друг другу в графстве Гатине. И на основании этого он сделал вывод, что Беатрис была наследницей Гатине и именно она принесла своим мужьям Гатине. Беатрис была дочерью Обри II, графа де Макон, которого Эдуард де Сен-Фаль отождествил с упоминаемым в источниках виконтом Орлеана Обри. Сыновья Обри II, унаследовавшие графство Макон, были значительно младше Беатрис, поэтому было сделано предположение о том, что она родилась от первого брака, а её мать была идентифицирована как дочь Жоффруа, виконта Орлеана. Кроме того, граф Готье был отождествлён с Готье I, графом Вексена, Амьена и Валуа, а также указан первым мужем Беатрис. В результате получилось следующее древо:

Однако данная теория имеет ряд недостатков, на которые указал историк Кристиан Сеттипани:
 брак между Готье I, графом Вексена, и Беатрис де Макон не упоминается ни в каких источниках. Также не упомянут первый брак графа Обри II де Макон;
 использовался аргумент, согласно которому если дети происходят от разных браков матери и наследуют какое-то владение один за другим, то это владение им досталось именно от матери, однако нет подтверждения, что в X веке этот принцип работал;
 отождествление Обри II де Макон и Обри, виконта Орлеана, не находит документального подтверждения.

В результате Сеттипани выдвинул свою теорию, в которой постарался учесть недостатки теории Эдуарда де Сен-Фаля. Согласно ей Готье I Вексенский мог унаследовать владения виконтов Орлеана благодаря браку с Адель, вероятной дочерью графа Анжу Фулька II и Герберги, которая, согласно Сеттипани, могла быть дочерью Жоффруа Орлеанского. После угасания рода виконтов Орлеана их владения перешли к сыну Адель, Жоффруа, единственному из сыновей Готье, о владениях которого в источниках ничего не говорится. Готье дю Гатине при этом он отождествил с Готье II Белым, другим сыном Готье I. После смерти единственного сына Жофруа, Обри Кривого, Гатине перешло к его единоутробному брату Жоффруа II Ферреолю. В результате получилось следующее древо:

Графы Гатине были связаны родством с виконтами Орлеана, которым в начале X века принадлежало Гатине. Первым виконтом Орлеана был Жоффруа (Гозфрид), который также был графом Невера. На основании ономастических исследований Кристиан Сеттипани выводил происхождение Жоффруа из дома Роргонидов, правивших графством Мэн, а также Шатоденского дома и Гатине-Анжу:

Гатине-Анжу 
Согласно поздним генеалогиям, родоначальником был Бушар, граф Гатине, оставивший сына по имени Жоффруа II Ферреоль (ум. 1043/1045). Однако в ранних источника имя графа Гатине по имени Бушар не упоминается и современные исследователи считают Бушара выдумкой средневековых генеалогов. В действительности отцом Жоффруа II был Гуго дю Перш, младший сын графа Фулькуа дю Перш. Гуго женился на Беатрис, дочери Обри II де Макон, вдове Жоффруа I, графа Гатине, благодаря чему его сын Жоффруа и унаследовал Гатине после смерти графа Обри Кривого. Этот брак установлен по акту 26 мая 1028 года, который был подписан зятем Обри, графом Гатине Гуго, а также Франконом, епископом Парижа. В качестве свидетелей там упомянуты 2 сына Гуго — Жоффруа и Лето. Гуго происходил из семьи, вассальной графам Блуа, а графы Гатине были вассалами Капетингов. Дом Блуа также враждовал с домом Анжу в X — XII веках, поэтому Плантагенеты (потомки Гуго) пытались скрывать происхождение их предка из семьи, вассальной графам Блуа.

История 
Жоффруа II Ферреоль (ум. 1043/1045) после смерти в 1028/1030 году своего единоутробного брата Обри стал графом Гатине. Благодаря браку с Ирменгардой, сестрой графа Анжу Жоффруа II Мартелла, Жоффруа Ферреоль стал союзником графов Анжу. Его старший сын Жоффруа III Бородатый (1040—1096/1097), наследовавший отцу, после смерти дяди в 1060 году унаследовал также графства Анжу и Тур, однако не смог сохранить контроль над Мэном, захваченным герцогом Нормандии Вильгельмом.

Однако в 1067 году против Жоффруа, который неудачно пытался бороться против духовенства и был отлучён от церкви, восстал его младший брат Фульк IV Решин (1043—1109), который после смерти отца получил Сентож, захваченный в 1061 году герцогом Аквитании Гильомом VIII, и сеньорию Вийе. В результате Жоффруа попал в плен, а в 1068 году был окончательно смещён братом, проведя остаток жизни в заключении. Для того, чтобы его титул был признан королём Франции Филиппом I, Фульк уступил королю родовое графство Гатине, присоединённое к королевскому домену.

Фульк IV старался упрочить свою власть и усмирить непокорных вассалов, а также заключить несколько брачных союзов, чтобы найти союзников для борьбы против Вильгельма Завоевателя, ставшего в 1066 году королём Англии. В конце своего правления он был вынужден на какое-то время разделить власть со своим старшим сыном Жоффруа IV Мартеллом (ум. 1006), восставшим против отца.

Наследовавший Фульку IV в 1109 году младший сын Фульк V Молодой смог усмирить непокорных вассалов, против которых воевал ещё его отец, а также увеличить владения благодаря браку с наследницей графства Мэн, присоединив его, однако это вынудило его проводить политику лавирования между королём Англии Генрихом I и королём Франции Людовиком VI, сторону которого Фульк в итоге и выбрал, получив должность сенешаля. Позже он не раз вмешивался в споры о наследстве в графстве Фландрия. А в 1128 году Фульк смог женить своего старшего сына Жоффруа V Красивого на дочери короля Англии Генриха I. Благодаря этому браку Жоффруа позже получил Нормандию, а его старший сын Генрих стал королём Англии и родоначальником династии Плантагенетов.

В 1129 году Фульк V передал графство Анжу своему сыну Жоффруа V, а сам женился на Мелисенде, дочери и наследнице короля Иерусалима Балдуина II и перебрался в Иерусалимское королевство, где в 1131 году унаследовал королевский титул. От этого брака пошла Иерусалимская ветвь рода, угасшая по мужской линии в 1185 году после смерти короля Балдуина IV Прокажённого, а по женской — в 1206 году после смерти королевы Изабеллы.

Генеалогия

См. также 
 Список графов Гатине
 Список графов и герцогов Анжуйских
 Ингельгеринги
 Плантагенеты
 Иерусалимское королевство
 Анжу (графство)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
История Франции